|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Tokio (officieel Toray Pan Pacific Open) van 2016 vond plaats van 19 tot en met 25 september 2016 in de Japanse hoofdstad Tokio. Het was de 33e editie van het Pan Pacific Open, een van de twee vrouwentoernooien die onderdeel waren van het tennistoernooi van Tokio 2016. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Agnieszka Radwańska was het tweede reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De als eerste geplaatste Garbiñe Muguruza bereikte de kwartfinale. Daarin verloor zij van Elina Svitolina.

De ongeplaatste Caroline Wozniacki uit Denemarken won het toernooi. Zij versloeg in de finale de via een wildcard toegelaten Japanse Naomi Osaka in twee sets. Wozniacki wist voor de tweede keer het toernooi van Tokio op haar naam te schrijven. Het was haar 24e WTA-titel, de eerste van 2016.

De Belgische Yanina Wickmayer strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Garbiñe Muguruza en Carla Suárez Navarro hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, het Taiwanese zussenkoppel Chan Hao-ching en Chan Yung-jan, strandde in de eerste ronde.

Het als tweede geplaatste duo Sania Mirza en Barbora Strýcová won het toernooi. Zij versloegen in de, op zaterdag 24 september gespeelde, finale het ongeplaatste Chinese koppel Liang Chen en Yang Zhaoxuan in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. De Indiase Mirza had daarnaast al 38 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Tsjechische Strýcová achttien.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Tokio 2016
Tokio